Pattern (Jülich) - plaats in Duitsland
 Pattern (Aldenhoven) - voormalige plaats in Duitsland
 Pattern 1914 Enfield - Brits geweer
 Pattern of My Life - lied van Annie Lennox
 Test Pattern (Sonia Dada) - album van Sonia Dada
 A Pattern Language - boek van Christopher Alexander, Sara Ishikawa en Murray Silverstein